Die Slowakische Liga 1941/42 war die dritte Spielzeit der höchsten unabhängigen slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer seit der Annexion durch das Deutsche Reich am 14. März 1939 und dessen Proklamation als Slowakische Republik.

Slowakischer Meister wurde der ŠK Bratislava, wie im Vorjahr.

Der 1933 auf Initiative der führenden Funktionäre der KdP gegründete Deutsche Sport-Klub Bratislava, als Schaufenster der deutschen Nationalisten in Bratislava und bis 1937 in keinem Wettbewerb Teilnehmer, schloss die Saison erneut als Letzter von 12 Mannschaften ab und musste gegen den Vorletzten, den TS Topol'čany, das Relegationsspiel um den Klassenverbleib bestreiten.

Weblinks 
 Slowakische Liga 1939–1945 auf claudionicoletti.eu

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1941/42